Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Azeméis
 Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital